Peugeot bezeichnet:

 Peugeot, französischer Autohersteller
 Peugeot Motocycles, Hersteller von Motorrollern
 Peugeot Saveurs, Hersteller von Tischutensilien
 Peugeot (Radsportteam), ehemaliges französisches Radsportteam
 Peugeot (Fahrräder), ein Produkt des französischen Autoherstellers
 Peugeot (Ireland), ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile

Peugeot ist der Familienname folgender Personen:
 Armand Peugeot (1849–1915), französischer Unternehmer, Gründer des Autoherstellers Peugeot
 Fidel Peugeot (* 1969), Schweizer Grafik- und Schriftdesigner
 Jules-André Peugeot (1893–1914), französischer Soldat
 Roland Peugeot (1926–2016), französischer Industrieller 
 Thierry Peugeot (* 1956), französischer Manager